

Persone (quasi)Famose
Daniela Fazzolari – attrice italiana
Giovanbattista Fazzolari – politico italiano